Ефи́м Ефи́мович Во́лков (, Санкт-Петербург — 17 февраля 1920, Петроград) — русский живописец-пейзажист, член Товарищества передвижных художественных выставок (1879), действительный член (1895) и академик (1899) Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге; художественное образование получил в Императорской Академии художеств и довершил его усердным писанием этюдов с натуры. В 1870 году получил от академии звание неклассного художника за представленный на её выставку в этом году «Вид в окрестностях Петербурга». В 1878 году примкнул к товариществу передвижных художественных выставок и с тех пор ежегодно появлялся на них со своими картинами, пользуясь за них репутацией одного из лучших живописцев русской, преимущественно северной природы. Из его произведений в особенности достойны внимания творения: «В лесу по весне» (1878); «Топкое болото» (1879); «Лесная дорога осенью» (1880); «Лес на болоте» (1881); «На рассвете» (1882); «Тихий день» (1882); «Ранний снег» (1883); «Лесной ручей» (1885) и некоторые другие.

В 1902 году в Императорской академии художеств прошла выставка картин художников-передвижников Ефима Волкова и Владимира Маковского. На экспозиции было представлено 417 картин художника. Помимо живописи Ефим Ефимович Волков успешно занимался также книжной иллюстрацией.

Умер в Петрограде в 1920 году.

Произведения Волкова находятся в Третьяковской галерее («Болото осенью», «Ранний снег», «Осень»), Одесском художественном музее («Лодки») и в Русском музее («Над рекой»).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте «Арт-каталог»
 Волков Ефим Ефимович на портале «Воскресный день»
 

Художники России XIX века
Передвижники
Похороненные на Смоленском православном кладбище
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники России
Действительные члены Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств